Fliss est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1928-2013), joueur canadien de football canadien
Mohamed Salah Fliss (né en 1946), homme politique tunisien

Homonymie de patronyme